Скуратовы — русский дворянский род.

При подаче документов для внесения рода в Бархатную книгу были поданы две родословные росписи Скуратовых:
 Родословная роспись Скуратовых (выходцев из Польши) представлена Петром Скуратовым (9 ноября 1686) с приложением герба Скуратовых.
 Родословная роспись Скуратовых (1686).

Род Скуратовых внесён в VI часть родословной книги Тульской губернии.

Есть ещё 2 рода Скуратовых, восходящие ко 2-й половине XVII века и внесённые в VI часть родословной книги Тамбовской губернии.

Происхождение и история рода 
Имеется два рода: 

1) Тульский род происходящий от польского шляхтича Станислава Бельского, выехавшего к великому князю Василию Дмитриевичу (1389-1425). Правнук (III - колено) Станислава Бельского - Лукьян Афанасьевич Скурат сын Бельский был отцом опричника Григория Малюты Скуратова.

Мария Скуратова (ум. 1605) — дочь Малюты Скуратова, русская царица (1598—1605), жена Бориса Годунова.

Брат Малюты Скуратова, Иван Скуратов, был родоначальником дворянского рода. Его правнук Дмитрий Фёдорович Скуратов († 1627) был воеводой в Вязьме (1622-1623), Мценске, Осколе и Крапивне. Сын его Пётр († 1687) был окольничим (1668) и воеводой в Белгороде (1658, 1660, 1663-1664, 1668 и 1675), Курске и Киеве. Афанасий Прокофьевич Скуратов написан в списке детей боярских и вёрстан поместным окладом (1678).

В XVII веке весьма многие Скуратовы служили стольниками, стряпчими и т. п.

2) Рязанский и Тамбовский род происходящий от Филиппа с титулом "муж честен", выехавшего из Цесарской земли в великому князю Ивану Калите (1328-1340) и пожалован вотчинами в Юрьево-Польском уезде.  Филипп имел сына Григория Филипповича прозванием Станище и внука Лазаря Алексеевича, отчего потомки начали именоваться Лазаревы-Станищевы. Внук Лазаря, Прокофий Зиновьевич Скурат сын Станищев  (VI-колено) родоначальник Скуратовых Прокофий Зиновьевич Скурат, сопровождал в Литву великую княжну Елену Иоанновну.

Описание гербов

Герб Скуратовых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение герба Скуратовых поданный (1686) в Палату родословных дел при родословной:   в красном поле щита, горизонтально, два серебряных меча с золотыми эфесами, между которыми находится серебряный месяц рогами вверх. Щит увенчан коронованным дворянским шлемом с пятью страусовыми перьями. Цветовая гамма намёта не определена.

В книге решённых дел Герольдмейстерской конторы имеется описание герба поданный в Разряд при родословной: два креста, один над другим и между ними месяц рогами книзу.

Герб. Часть VI. № 109. 
Щит разделён на четыре части, из коих первая и четвертая имеют голубое, а вторая и третья красное поля; в сих полях изображены золотой лук с вложенной серебряной стрелой (польский герб Лук) и меч, остроконечиями вверх обращённые (скрещенные меч и стрела - изм. польский герб Пржестржал).

Щит увенчан дворянским шлемом и короной. Намёт на щите голубого и красного цвета, подложенный золотом.

Известные представители 
 Скуратов Владимир - погиб в бою с ногайскими татарами (1552), его имя записано в синодик Архангельского Кремлёвского собора на вечное поминовение.
Скуратов Дмитрий Фёдорович - московский дворянин (1627).
 Скуратов Александр Петрович - стольник (1659-1692).
 Скуратов Григорий Петрович - стряпчий (1668-1676), стольник (1677-1692).
 Скуратов Порфирий Иванович - московский дворянин (1676-1677).
 Скуратов Фёдор Никитич - московский дворянин (1676-1692).
 Скуратов Иван Петрович - стряпчий (1677), стольник (1686-1692).
 Скуратовы: Никита Фёдорович, Иван Никитич, Иван Перфильевич - стряпчие (1692).
 Скуратов Степан Перфильевич - московский дворянин (1692).
 Скуратов Кирилл Никитич - стольник (1696).

Примечания

Литература 
 

Боярские роды
Дворянские роды Русского царства
Дворянские роды Московского княжества
Шляхетские роды герба Лук
Шляхетские роды герба Пржестржал